Capece ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Capece Minutolo (1763–1838), Fürst von Canossa
 Carlo Sigismondo Capece (1652–1728), italienischer Librettist und Theaterschriftsteller
 Giuseppe Maria Capece Zurlo (1711–1801), italienischer Erzbischof und Kardinal
 Irma Capece Minutolo (* 1935), italienische Opernsängerin und Filmschauspielerin
 Scipione Capece (1480–1551), italienischer Jurist und Humanist